McCarthy (también escrito MacCarthy) puede referirse a:

 MacCarthy Mor, un apellido de origen irlandés. Entre las muchas personas con dicho apellido destacan:
 Joseph McCarthy (1908-1957), senador estadounidense conocido por presidir el Comité de Actividades Antiestadounidenses.
 Kevin McCarthy (político) (n. 1965), político estadounidense.
 Isla MacCarthy, una isla de Gambia.
 McCarthy (banda), banda británica de rock de finales de los años 80, liderada por Tim Gane.
 Charlie McCarthy, muñeco del ventrílocuo Edgar Bergen.